MNF steht als Abkürzung für:

 Monday Night Football, Liveübertragung der National Football League
 Multi-National Force, siehe Multi-National Force – Iraq
 Bahnhof Neufahrn (b Freising) nach DS 100

Abkürzung